Blauhof ist der Ortsname von

 Blauhof (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil der Stadt Dietfurt a.d.Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Blauhof (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern